Javier González puede referirse a:

 Javier González de Riancho (1881-1953), arquitecto español;
 Javier González Ferrari (1952-), periodista español;
 Javier González Garza (1945-), político mexicano;
 Javier González Gómez (1974-), futbolista español;
 Javier González (1968-), baloncestista español;
 Javier Alberto González (1979-), ciclista colombiano;
 Francisco Javier González, desambiguación.